Várnai Lajos (?–?) építész
 Várnai Lajos (1924–2009) labdarúgó